Ten artykuł jest o demograficznych cechach ludności Montserratu, w tym gęstość zaludnienia, poziomie wykształcenia, zdrowiu ludności, statusie ekonomicznym, przynależności religijnej i innych aspektach ludności.

Populacja 
Według spisu ludności z 2001 roku mieszkańców Montserratu było jedynie 4 491. Miejscowa ludność wyniosła 69%, a ci, którzy urodzili się za granicą 31%.
Szacowana średnioroczna liczba ludności w 2014 roku wynosiła 5100 (średni poziom urodzeń scenariusz z 2012 rewizji World Population Prospects).

Uwaga:
Około dwie trzecie ludności opuściło wyspę po wznowieniu aktywności wulkanicznej w lipcu 1995 roku. Według Brytyjskiego Spisu Powszechnego z 2001 roku 7983 osób urodzonych na Montserracie mieszkało w Wielkiej Brytanii (prawie dwa razy tyle co na wyspie).

Statystyka urodzeń i zgonów 
Źródło

Struktura ludności 
Źródło

Grupy etniczne 
Zdecydowana większość ludności Montserratu jest pochodzenia afrykańskiego (92,4% według spisu ludności z 2001 roku) lub mieszanego (2,9%). Istnieje również grupa osób pochodzenia europejskiego (3,0%; głównie potomkowie irlandzkich i angielskich kolonistów), i induskiego (1,0%).
Z 403 Indian według spisu z 1980 r. pozostały tylko 3 osoby (według spisu 2001 roku).

CIA World Factbook 
Źródło 
Populacja
5241 (2015)

Powierzchnia
102 km²

Gęstość zaludnienia
51,38 osób/km²

Czysty współczynnik migracji
0 migrantów/1,000 mieszkańców (2015)

Urbanizacja
ludność miejska: 9% ogółu ludności (2015)
tempo urbanizacji: 0,65% roczne tempo zmian (2010-15.)

Współczynnik umieralności niemowląt

cała populacja:
13,17 zgonów/1 000 żywych urodzeń

mężczyźni:
10,22 zgonów/1 000 żywych urodzeń

16,25 zgonów/1000 urodzeń żywych (2015)

Oczekiwana długość życia przy urodzeniu

cała populacja:
74,14 lat

mężczyźni:
75,64 lat

kobiety:
72,57 lat (2015)

HIV/AIDS (2014)

Procent zakażonych wśród dorosłych:
brak danych

Liczba osób żyjących z HIV/AIDS:
brak danych

Roczna liczba zgonów z powodu HIV/AIDS:
brak danych

Przypisy 

Montserrat
Montserrat